Rückenfigur – espediente pittorico e fotografico
 Rückenfigur (singolo) – singolo di Dardust